Стане Потокар (Лаибах, 10. март 1908 — Љубљана, 8. април 1962) је био југословенски и словеначки  филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Трст || Командир места
|-
| 1953. || Скоројевићи  || Мозакар
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || Бродар
|-
| 1957. || Туђа земља || /
|-
| 1957. || -{Quand vient l'amour}- || /
|-
| 1957. || -{La grande strada azzurra}- || /
|-
| 1958. || Добро море || Анте Пасквал
|-
| 1958. || Једини излаз || Јожа
|-
| 1959. || Добри стари клавир || Хисни ластник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Кота 905 || Станко
|-
| 1960. || Акција || Метод
|-
| 1961. || -{Legge di guerra}- || /
|-
| 1961. || Породични дневник || Надизар
|-
| 1961. || -{Suleiman the Conqueror  }-|| -{Capitano Nicholas Orlovich}-
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1908.
Умрли 1962.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани
Добитници награде Златна арена